OMN steht für:
 Oman (ISO-3166-Code)

omn steht für:
 Minoische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung